

Тодірешть () — комуна у повіті Ясси.
 Тодірешть () — село у повіті Ясси. Адміністративний центр комуни Тодірешть.
 Тодірешть () — комуна у повіті Сучава.
 Тодірешть () — село у повіті Сучава. Адміністративний центр комуни Тодірешть.
 Тодірешть () — комуна у повіті Васлуй.
 Тодірешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Тодірешть.

Тодірешть () — село у Аненій-Нойському районі.
 Тодірешть () — село у Унгенському районі.